Фронтон () може да се отнася за:

 Луций Педуцей Фронтон, прокуратор в Азия по времето на император Клавдий
 Гай Етерний Фронтон, префект на Египет 78-79 г.
 Квинт Аврелий Пактумей Фронтон, суфектконсул 80 г.
 Секст Октавий Фронтон, суфектконсул 86 г., легат августи на Долна Мизия 92 г.
 Гай Каристаний Фронтон, суфектконсул 90 г.
 Гай Каристаний Фронтон, сенатор; син на суфектконсула 90 г.
 Тиберий Катий Цезий Фронтон, суфектконсул 96 г., управител на Долна Мизия и Тракия
 Квинт Марций Турбон Фронтон Публиций Север, преториански префект 118 г.
 Марк Корнелий Фронтон, суфектконсул 142 г., граматик, реторик и адвокат
 Марк Метилий Аквилий Регул Непот Волузий Торкват Фронтон, консул 157 г.
 Марк Клавдий Фронтон († 170 г.), сенатор и военен, 168-170 г. управител на Горна Мизия и Дакия
 Марк Ауфидий Фронтон, консул 199 г.
 Фронтон, римски чиновник, 160-181 г., съпруг на Елия; чешмата Елия в Никопол
 Марк Хирий Фронтон Нераций Панза, управител на провинция Cappadocia et Galatia Pontus по времето на император Тит
 
 Фронтон, архитектурен елемент